Prionolaema är ett släkte av spindlar. Prionolaema ingår i familjen käkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Käkspindlar
Prionolaema